

События 
 17 июня — в шведском городе Кальмар коронуют Маргариту I Датскую королевой Дании, Норвегии и Швеции. Она возглавляет Кальмарскую унию.
 Джованни де Медичи открывает банковскую контору во Флоренции.
 Первое вторжение османских войск в Венгрию.
 Основан Кирилло-Белозерский монастырь.
 Построен Кузнечный мост Кёнигсберга.
 Московский князь Василий I присоединил Вологду к своим владениям, тем самым положив конец совместному управлению города московскими и новгородскими наместниками.
 Основан Сретенский монастырь..

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1397 году
 16 августа — Альбрехт II, король Германии с 1438 года (ум. 1439)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1397 году

Примечания

См. также